Badia se poate referi la:

 Badia, Italia, comună din provincia Bolzano, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia
 Badia Calavena, comună din provincia Verona, regiunea Veneto, Italia
 Badia Pavese, comună din provincia Pavia, Italia
 Badia Polesine, comună din provincia Rovigo, regiunea Veneto, Italia
 Badia Tedalda, comună în Provincia Arezzo, Toscana din centrul Italiei